Die Saison 2019/20 der 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga (Frauen) war die vierundvierzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 14. September 2019. In diesem Wettbewerb wurde in zwei Ligen gespielt. Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wurde die Spielzeit am 12. März 2020 vorzeitig beendet. Es wurden keine weiteren Spiele mehr ausgetragen. Die Saison 2019/20 wurde nicht gewertet. Es gab keine Meister in der 2. Bundesliga und keine sportlichen Absteiger aus der 2. Bundesliga.

2. Bundesliga Nord

Mannschaften 
In dieser Saison spielten 13 Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Frauen:
 BBSC Berlin
 RPB Berlin
 VC Olympia Berlin
 Skurios Volleys Borken
 SV Blau-Weiß Dingden
 SCU Emlichheim
 VC Allbau Essen
 DSHS SnowTrex Köln
 SV Bad Laer
 Bayer Leverkusen
 BSV Ostbevern
 VfL Oythe
 Stralsunder Wildcats

Die Skurios Volleys Borken waren Meister der Saison 2018/19, verzichteten aber ebenso wie die zweitplatzierte Mannschaft von Bayer Leverkusen auf den Aufstieg. Aufsteiger aus der Dritten Liga West waren der BSV Ostbevern und der VC Allbau Essen. Der VCO Berlin startete mit einem Sonderspielrecht.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV folgende Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte und für eine 2:3-Niederlage einen Punkt. Für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage gibt es keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

2. Bundesliga Süd

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Frauen:

 VCO Dresden
 TV Dingolfing
 VV Grimma
 proWIN Volleys TV Holz
 SV Lohhof
 VC Neuwied 77
 TV Planegg-Krailling
 AllgäuStrom Volleys Sonthofen
 Allianz MTV Stuttgart II
 Rote Raben Vilsbiburg II
 TV 05 Waldgirmes
 VC Wiesbaden II

Meister der Saison 2018/19 wurde der VC Printus Offenburg, der in die Dritte Liga Süd zurückzog. Den Gang in die Drittklassigkeit musste auch der TSV 1860 Ansbach antreten. Aus der Dritten Liga Ost stieg der TV Dingolfing auf. Mit einem Sonderspielrecht startete erneut der VCO Dresden.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Frauen Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Frauen Archiv

Einzelnachweise 

2019 20
Volleyballsaison 2019/20
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020